Huancheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huancheng (socken i Kina, Anhui), 
 Huancheng (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar